Movimento Gnóstico Cristão Universal (ou simplesmente Movimento Gnóstico) era uma escola fundada por Samael Aun Weor na qual se estudava a doutrina gnóstica, para divulgar suas ideias. Weor foi sucedido por Joaquín Valbuena, também conhecido como Rabolú.

Ver também 
 Gnosticismo
 Neognosticismo

Ligações externas 
 

Seitas gnósticas
Movimentos cristãos